Olovo může být:
 olovo – těžký kov
 olovo-205 – jeden z izotopů olova
 Olovo – město v Bosně a Hercegovině
 aféra Olovo – politický skandál, který vypukl v květnu 2000 během vlády Miloše Zemana